168th Street (straat) - straat in New York
 168th Street (metrostation) - metrostation in New York aan bovenstaande straat